Евгений Александрович Бебчук (31 марта 1939 — 29 октября 2005, Москва) — российский шахматист, мастер спорта СССР (1963), журналист, шахматный деятель.

Биография 
Играл за студенческие сборные команды и команды Вооружённых Сил СССР (1956, 1958). 

С 1976 года — главный редактор еженедельника «Спортивная Москва».

Президент Российской шахматной федерации (1993—1996).

Много лет работал в «Московском комсомольце», в последние годы и до конца своих дней издавал журнал «Строитель», вел шахматные обозрения в «Парламентской газете». 

Победитель международного опен-турнира в городе Нови-Сад, 1987.

Похоронен на Донском кладбище в Москве. С 2012 года в Москве проводятся шахматные турниры памяти Бебчука.

Сочинения 
 Школа шахматного мастерства. — М., 1987

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А–Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Президенты Федерации шахмат России
Спортивные журналисты СССР
Похороненные на Донском кладбище